Хоккейный турнир женских команд на зимних Олимпийских играх 1998 года — первый в истории Олимпийских игр турнир по хоккею с шайбой, проведённый среди женских сборных. В турнире выступали шесть сборных: США, Канада, Швеция, Финляндия, Китай и Япония — все они, кроме Японии, играли на минувшем чемпионате мира 1997 года. Все команды провели игры в один круг по принципу «каждый с каждым».

По результатам турнира команды, занявшие 3-е и 4-е места, играли матч за 3-е место, а команды, занявшие 1-е и 2-е места, играли финальный матч. Формулу турнира раскритиковали, поскольку по итогам противостояния в финал вышли сборные США и Канады. Канада как победительница прошлых чемпионатов мира была фаворитом турнира, однако сборная США первый раз в своей истории победила команду Канады.

Основной турнир

Финалы

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Примечания

Ссылки 
 Whockey - Women's Hockey 1998 Winter Olympics 
 SFRP Hockey Archine: Winter Olympic Games 1998 
 The Hockey Nut: Women's Olympic Hockey 1998 
 Hockeyarchives - Jeux Olympiques de Nagano 1998 Compétition féminine 
 – Championats du monde feminins 1997 
 la84 foundation - Nagano 1998 Official Report (182-187) 
 IIHF: Nagano 1998 in Web Archivessa 

Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1998